Fabr. steht für:
 Fabrik
 Fabrikat

Fabr. ist das zoologische Autorenkürzel für:
 Johann Christian Fabricius (1745–1808), deutscher Zoologe und Wirtschaftswissenschaftler
 Otho Fabricius (1744–1822), dänischer Geistlicher, Zoologe und Sprachforscher

FABR